1986 – dwudziesty trzeci sezon Szwedzkiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1986 w sportach motorowych
1986